У́лица Третьяко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Третьякова — улица в Липецке.

Украина 
 Улица Третьякова — улица в Донецке.

Казахстан 
 Улица Третьякова — прежнее название части проспекта Рыскулова в Алма-Ате.